Lirim Kastrati ist der Name folgender Personen:

* Lirim Kastrati (Fußballspieler, Januar 1999), kosovarischer Fußballspieler
 Lirim Kastrati (Fußballspieler, Februar 1999), kosovarischer Fußballspieler